Het seizoen 2011/12 van de Belgische Derde Klasse ging van start in de zomer van 2011 en eindigt in het voorjaar van 2012. Daarna worden nog eindrondes voor promotie en degradatie afgewerkt. De Derde Klasse bestaat uit twee reeksen, een A-reeks en een B-reeks, die elk 18 clubs tellen.

Naamswijzigingen
 URS du Centre wijzigde zijn naam in UR La Louvière Centre.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Rupel Boom FC (rechtstreeks)
 RFC Tournai (rechtstreeks)
 KV Turnhout (eindronde)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 R. Géants Athois (kampioen 4A)
 KRC Mechelen (kampioen 4B)
 K. Patro Eisden Maasmechelen (kampioen 4C)
 RFC Union La Calamine (kampioen 4D)
 R. Mouscron-Péruwelz (winst eindronde)
 K. Olympia SC Wijgmaal (winst eindronde)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 R. Mouscron-Péruwelz (kampioen 3A)
 KFC Dessel Sport (kampioen 3B)
 KSV Oudenaarde (winst eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 R. Olympic Club de Charleroi-Marchienne (rechtstreeks 3A)
 KSK Hasselt (rechtstreeks 3B)
 K. Oympia SC Wijgmaal (rechtstreeks 3B)

Noot: Aanvankelijke degradeerde ook RFC Tournai, maar de Belgische voetbalbond werd in het begin van het volgende seizoen na een uitspraak door de rechtbank van eerste aanleg in Doornik verplicht de club weer op te nemen in Derde Klasse.

Eindstand

Derde Klasse A

Noot 1: In de loop van de eerste seizoenshelft gaf R. Olympic Club de Charleroi-Marchienne forfait. De uitslagen van de ploeg werden na afloop van de competitie geschrapt.

Noot 2: Op het eind van het seizoen dienden FC Bleid-Gaume en R. Entente Bertrigeoise een klacht in tegen KVV Coxyde wegens het opstellen van speler Alan Van Laer wiens contract niet op tijd was ingediend bij de KBVB, waardoor KVV Coxyde 20 punten zou verliezen. KVV Coxyde zelfde diende een klacht in tegen FC Bleid-Gaume en RCS Verviétois. De voetbalbond gaf FC Bleid-Gaume en R. Entente Bertrigeoise gelijk, waardoor KVV Coxyde alle wedstrijden met Van Laer met 5-0 verloor. De club verloor zo 20 punten, belandde op een barrageplaats en moest zo in de degradatie-eindronde tegen KVK Ieper spelen voor behoud.

Noot 3: RCS Verviétois, dat op een degradatieplaats was geëindigde diende een klacht in tegen RFC Tournai omdat Tournai de aanvraag voor aansluiting van de Franse speler Yannick Lacam te laat zou hebben ingediend bij de bond. RCS Verviétois kreeg gelijk en RFC Tournai verloor 32 punten. RFC Tournai belandde hierdoor op een degradatieplaats en na het puntenverlies van KVV Coxyde wist RCS Verviétois zich zo te redden.

Na alle geschrapte punten en met de forfaitnederlagen gaf dit als eindstand:

Derde Klasse B

Periodekampioenen

Derde Klasse A
 Eerste periode: UR La Louvière Centre, 25 punten
 Tweede periode: R. Mouscron-Péruwelz, 30 punten
 Derde periode: Torhout 1992 KM, 27 punten

Derde Klasse B
 Eerste periode: K. Bocholter VV, 23 punten
 Tweede periode: Hoogstraten VV, 26 punten
 Derde periode: KFC Vigor Wuitens Hamme, 27 punten

Noot: In de eerste periode eindigden K. Bocholter VV en KFC Dessel Sport op een gedeelde eerste plaats, bovendien met een gelijk aantal gewonnen wedstrijden en een gelijk doelpuntensaldo. Een testwedstrijd op 7 december 2011 werd met 4-0 gewonnen door K. Bocholter VV, dat daarmee de periodetitel behaalde.

Eindronde

Promotie-eindronde
De eindronde wordt betwist door zes derdeklassers en het in Tweede Klasse als derde laatst geëindigde KVK Tienen. In Derde Klasse B was KFC Vigor Wuitens Hamme de derde periodewinnaar, maar deze club vroeg geen licentie aan voor Tweede Klasse en nam daarom niet deel aan de eindronde. In de plaats kwam KV Woluwe-Zaventem, dat vierde was geworden in de competitie, en bovendien de laatste periode evenveel punten als KFC Vigor Wuitens Hamme had behaald. In Derde Klasse A had Torhout 1992 KM geen licentie aangevraagd en nam niet deel aan de eindronde.

Eerste ronde 
Op de eerste speeldag traden de zes derdeklassers aan, die aan elkaar gepaard werden. De drie winnaars van elk duel gingen door.

Tweede ronde
Naast de drie winnaars van de eerste ronde nam ook tweedeklasser KVK Tienen deel aan de tweede ronde.

Derde ronde
De winnaar van de derde ronde promoveert naar Tweede Klasse

Voor eventueel bijkomende promotieplaatsen kon nog een wedstrijd gespeeld worden tussen de verliezers van de vorige ronde, KVK Tienen en R. Excelsior Virton, maar Virton gaf verstek, waardoor Tienen derde werd in de eindronde.

Degradatie-eindronde
De twee teams die 16de eindigden, KVV Coxyde en KSV Temse, speelden een eindronde met een aantal vierdeklassers en gingen daar van start in de tweede ronde van die eindronde.

Referenties
 Sport.be website - Archief

Derde klasse voetbal België
Belgie 3